Název Tomášovský potok má více vodních toků:

 Tomášovský potok (přítok Blhu) – pravostranný přítok Blhu na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Tomášovský potok (přítok Hornádu) – levostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Tomášovský potok (přítok Ottendorfského potoka) – levostranný přítok Ottendorfského potoka v Česku (okres Děčín) a v Německu (zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory)
 Tomášovský potok (přítok Skalného potoka) – pravostranný přítok Skalného potoka na Slovensku v okresech Michalovce a Humenné